Desaymonet ist der Familienname folgender Personen:

 Anaïs Ronc-Désaymonet (1890–1955), italienische Schriftstellerin und Politikerin
 Maurice Desaymonet (1921–2015), französischer Basketballspieler